Av (ou Ab) — 11º mês do ano civil no calendário hebraico e o quinto do ano eclesiástico
Alberta — uma das dez províncias do Canadá
Língua A/B
Teste A/B

ab pode ser:
 Código (ISO 639) da Língua abecásia
 AB-Aktion alemã na Polônia
 Sistema ABO,  Grupo sanguíneo
 Adult Baby,   Infantilismo
 Airbag
 Air Berlin
 Akademisk Boldklub, um clube de futebol da Dinamarca
 AB Argir, clube de futebol das Ilhas Feroe
 Irmandade Ariana, uma quadrilha  do Crime organizado nos Estados Unidos
 Anheuser-Busch, Cervejari], adquirida pela hoje nomeada Anheuser-Busch InBev
 Categoria de grupos abelianos, em Matemática
 AB de Villiers, um jogador sul-africano profissional de [críquete
 Allan Border, um jogador de cricket da Austrália
 Antonio Brown, um jogador de futebol americano
 Vez ao bastão, no beisebol   (at bat, AB)

Desambiguações de siglas